Maiactes Mamicônio (; m. ) foi um general armênio da família Mamicônio. É considerado um santo e venerado pela Igreja Apostólica Armênia. Filho de Amazaspes I Mamicônio e Isaacanus, da família dos gregóridas (descendentes de , o evangelizador da Armênia), e irmão de  e .

História 

Desde seu advento, o xá   começou a converter a Armênia ao zoroastrismo, obrigando que a nobreza apostatasse e fechasse as igrejas armênias, construindo templos no lugar delas. Isso gerou muito descontentamento e resulta numa grande revolta liderada por Vardanes. Consciente de que estavam em menor número, enviou uma embaixada a Constantinopla, composta por seu irmão Maiactes, Atom Genúnio,  e Meruzanes Arzerúnio. O imperador   os recebeu favoravelmente, mas morreu em 450. Seu sucessor Marciano  preferiu manter a paz com os persas, a fim de lutar contra Átila que ocupou a Panônia e ameaçava Constantinopla.

Em maio de 451, Isdigerdes enviou à Armênia um exército que esmagou Vardanes em 26 de maio de 451 na batalha de Avarair. Vardanes foi morto no confronto, e  submeteu-se ao rei, assegurando-lhe que não tinha se juntado às forças insurgentes. No entanto, a guerra de guerrilha contra os persas continuou e Maiactes, ao voltar de Constantinopla, tomou a liderança e ocupou Taique com 2 companheiros, Arteno Gabeliano e Barsabores Paluni. Bassaces de Siunique foi para a região com um exército para enfrentá-los e, posteriormente, os derrotou e matou numa batalha perto de .

Posteridade 

Casou-se com Zoique Arzerúnio, provavelmente a irmã de Meruzanes Arzerúnio, que tinha o acompanhado para Constantinopla, e que deu à luz 

 , chamado , o Grande; futuro marzobã
 Bardas Mamicônio, futuro marzobã
 Bassaces, general em 485;
 Artaxes

Zoique tinha uma irmã, Anuxurã, casada com , vitaxa de Gogarena, que foi levado cativo à Pérsia com muitos nobres, dentro os quais os filhos de Maiactes, após a revolta de 451. Em 455, conseguiu obter sua libertação e de seus sobrinhos, e os cuidou como seus próprios filhos.

Bibliografia 

 

 

 

 

Família Mamicônio
Santos da Armênia
Armênios do século V
Família gregórida
Baanes I Mamicônio
Rebelião de Vardanes II Mamicônio
Rebeldes do Império Sassânida